Акюрейри:

 Акюрейри — город и община в северной части Исландии.
 «Акюрейри» — аэропорт внутренних авиалиний, обслуживающий Акюрейри.
 «Акюрейри» — исландский футбольный клуб из города Акюрейри.
 «Акюрейри» — исландский клуб по хоккею с шайбой из города Акюрейри.